Нуева Луз има више значења:

 Нуева Луз (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Луз (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нуева Луз (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Луз (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику